Mount Olive puede referirse a dos localidades en el estado de Alabama, Estados Unidos:

 Mount Olive (condado de Coosa, Alabama);
 Mount Olive (condado de Jefferson, Alabama).